Die Badminton-Junioreneuropameisterschaften 2007 fanden vom 4. bis zum 8. April 2007 in Völklingen statt.

Medaillengewinner

Finalresultate

Herreneinzel

Setzliste 
 Dmytro Zavadsky (Viertelfinale)
 Lester Oey (Halbfinale)
 Mads Conrad-Petersen (Champion)
 Gabriel Ulldahl (Finale)
 Jakub Bitman (3. Runde)
 Fabian Hammes (3. Runde)
 Pedro Martins (Viertelfinale)
 Kieran Merrilees (Viertelfinale)
 Nikita Khakimov (3. Runde)
 Maciej Kowalik (1. Runde)
 Martin Kragh (3. Runde)
 Hallstein Oma (2. Runde)
 Maxime Renault (3. Runde)
 Lukas Schmidt (3. Runde)
 Ivan Sozonov (3. Runde)
 Quintus Thies (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Karina Jørgensen (Champion)
 Michelle Cheung (Finale)
 Mariya Martynenko (1. Runde)
 Patty Stolzenbach (Halbfinale)
 Anne Hald (2. Runde)
 Kristína Ludíková (Viertelfinale)
 Chloe Magee (2. Runde)
 Linda Sloan (Viertelfinale)
 Gabriela Banova (Viertelfinale)
 Ezgi Epice (2. Runde)
 Laura Molina (2. Runde)
 Ksenia Polikarpova (2. Runde)
 Mona Reich (3. Runde)
 Victoria Slobodyanyuk (1. Runde)
 Lianne Tan (3. Runde)
 Yik-Man Wong (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Christian Skovgaard / Christian Larsen (Halbfinale)
 Mads Pieler Kolding / Mads Conrad-Petersen (Finale)
 Peter Käsbauer / Lukas Schmidt (Halbfinale)
 Peter Mills / Chris Adcock (Champions)
 Zvonimir Đurkinjak / Zvonimir Hölbling (3. Runde)
 Sylvain Grosjean / Laurent Constantin (Viertelfinale)
 Georgiy Natarov / Dmytro Zavadsky (3. Runde)
 Paul van Rietvelde / Thomas Bethell (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Gabrielle White / Mariana Agathangelou (Halbfinale)
 Joan Christiansen / Line Damkjær Kruse (Finale)
 Samantha Barning / Patty Stolzenbach (2. Runde)
 Maria Thorberg / Maja Bech (Viertelfinale)
 Luboov Chudentceva / Victoria Slobodyanyuk (3. Runde)
 Marlena Flis / Natalia Pocztowiak (Viertelfinale)
 Olga Konon /  Kristína Ludíková (Champions)
 Samantha Ward / Sarah Walker (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Mads Pieler Kolding / Line Damkjær Kruse (Halbfinale)
 Chris Adcock / Gabrielle White (2. Runde)
 Thomas Bethell / Jillie Cooper (Viertelfinale)
 Lester Oey / Samantha Barning (3. Runde)
 Jakub Bitman / Kristína Ludíková (2. Runde)
 Mikkel Elbjørn / Maja Bech (Halbfinale)
 Peter Käsbauer / Julia Schmidt (Finale)
 Peter Mills / Mariana Agathangelou (Viertelfinale)
 Laurent Constantin / Émilie Lefel (3. Runde)
 Hasan Hüseyin Durakcan / Ezgi Epice (1. Runde)
 Zvonimir Đurkinjak / Staša Poznanović (3. Runde)
 Marcus Ellis / Samantha Ward (Viertelfinale)
 Nikita Khakimov / Victoria Ushkova (1. Runde)
 Maciej Kowalik / Marlena Flis (3. Runde)
 Christian Larsen / Joan Christiansen (Champions)
 Dmytro Zavadsky / Mariya Martynenko (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mannschaften

Setzliste

Gruppe A 

Dänemark vs. Türkei

Frankreich vs. Schottland

Dänemark vs. Schottland

Frankreich vs. Türkei

Dänemark vs. Frankreich

Schottland vs. Türkei

Gruppe B 

Russland vs. Schweiz

Bulgarien vs. Tschechien

Russland vs. Tschechien

Bulgarien vs. Schweiz

Russland vs. Bulgarien

Tschechien vs. Schweiz

Gruppe C 

Deutschland vs. Estland

England vs. Ukraine

Deutschland vs. Ukraine

England vs. Estland

Deutschland vs. England

Ukraine vs. Estland

Gruppe D 

Niederlande vs. Polen

Schweden vs. Portugal

Niederlande vs. Portugal

Schweden vs. Polen

Niederlande vs. Schweden

Portugal vs. Polen

Endrunde 

Dänemark vs. England

Niederlande vs. Russland

Dänemark vs. Russland

England vs. Niederlande

5. bis 8. Platz 

Deutschland vs. Tschechien

Schottland vs. Polen

Deutschland vs. Schottland

Tschechien vs. Polen

9. bis 12. Platz 

Ukraine vs. Schweden

Frankreich vs. Bulgarien

Ukraine vs. Frankreich

Schweden vs. Bulgarien

13. bis 16. Platz 

Schweiz vs. Estland

Türkei vs. Portugal

Schweiz vs. Türkei

Estland vs. Portugal

Endstand

Weblinks 
Offizielle Seite
tournamentsoftware.com
tournamentsoftware.com
Badminton Europe

Einzelnachweise 

Junioreneuropameisterschaft 2007
Junioreneuropameisterschaft 2007
Sportveranstaltung im Regionalverband Saarbrücken
Sport (Völklingen)
Junioreneuropameisterschaft 2007
Europameisterschaft 2007
Jugend (Deutschland)